casaro
Guglielmino Casaro
Renato Casaro